Bajza, Jozef Ignác (1755–1836) szlovák kanonok, író
Bajza József (1804–1858) költő, kritikus, publicista, az MTA tagja
Bajza József (1885–1938) irodalomtörténész, történész, az MTA tagja